Никола́й Рю́мин:
* Рюмин, Николай Гаврилович (1793—1870) — русский миллионер, тайный советник.
 Рюмин, Николай Николаевич (1908—1942) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1931).